Svay Chék (dystrykt)
 Svay Chék (gmina)

Zobacz też